Veronika Decides to Die (boek), een roman van Paulo Coelho
 Veronika Decides to Die (film), een film naar die roman